Salvador Correia de Sá e Benevides (militar) — Militar e político português
Salvador Correia de Sá e Benevides Velasco da Câmara — Político e militar português, Visconde de Asseca
Salvador Correia de Sá e Benevides (político) — Político brasileiro

Desambiguação